

Homonymes

Noto est le terme donné au geste permettant de rengainer un katana, un iaito ou un shinken (sabre) dans le saya (fourreau).

Toponymes

 Noto est une ville de Sicile.
 Le Noto est une rivière de Sicile.
 Le Val di Noto est une région de Sicile.

 La péninsule de Noto est située sur l'île de Honshū.
 La province de Noto est une ancienne province du Japon située sur cette péninsule.
 Noto est un bourg dans la préfecture d'Ishikawa, sur la péninsule de Noto.

Patronymes

 Frédéric Noto (1973-2001), boxeur français mort assassiné ;
 Mamiko Noto (née en 1980), seiyū japonaise ;
 Sam Noto (né en 1930), trompettiste de jazz américain ;
 Vito Noto (1955-), designer industriel italien.

Surnom 
 Noto, pseudonyme du musicien de musique électronique allemand Carsten Nicolai.

Typographie 
 Noto est une famille de polices d’écriture développée pour Google.

Astronomie 
 (20625) Noto  est un astéroïde.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme